Nicolas Studer (né le  à Genève en Suisse) est un joueur professionnel franco-suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

 |1995-1996 || Genève-Servette HC || LNB ||11 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1996-1997 || Genève-Servette HC || LNB ||38 ||0 ||7 ||7 ||8 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1997-1998 || Genève-Servette HC || LNB ||40 ||1 ||7 ||8 ||13 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1998-1999 || Genève-Servette HC || LNB ||33 ||2 ||2 ||4 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || Genève-Servette HC || LNB ||34 ||4 ||6 ||10 ||22 ||9 ||2 ||0 ||2 ||12
|-
|2000-2001 || Genève-Servette HC || LNB ||40 ||1 ||2 ||3 ||20 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2001-2002 || Genève-Servette HC || LNB ||36 ||3 ||4 ||7 ||18 ||13 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2002-2003 || Genève-Servette HC || LNA ||44 ||2 ||7 ||9 ||45 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || Genève-Servette HC || LNA ||29 ||5 ||5 ||10 ||18 ||12 ||2 ||0 ||2 ||24
|-
|2004-2005 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||44 ||2 ||11 ||13 ||30 ||11 ||3 ||6 ||9 ||10
|-
|2005-2006 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||44 ||2 ||9 ||11 ||51 ||7 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||34 ||2 ||6 ||8 ||34 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2007-2008 || HC Bâle || LNA ||47 ||1 ||1 ||2 ||34 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2008-2009 || HC Ajoie || LNB ||13 ||2 ||3 ||5 ||0 ||10 ||0 ||4 ||4 ||0 
|-
|2009-2010 || HC Ajoie || LNB ||45 ||5 ||10 ||15 ||50 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0

|242 ||14 ||39 ||53 ||212 ||43 ||1 ||6 ||7 ||42

|290 ||18 ||41 ||59 ||180 ||55 ||2 ||9 ||11 ||18

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1978
Naissance à Genève
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Ajoie